RTS-Santic Racing Team is een Taiwanese wielerploeg. Het team bestaat sinds 2002 en komt sinds 2005 uit in de continentale circuits, voornamelijk in de Aziatische variant, de UCI Asia Tour.

Bekende renners 
 Hossein Askari
 Jay Crawford
 Paul Griffin
 Ghader Mizbani
 Fraser Young

Seizoen 2014

Transfers

Seizoen 2013

Overwinningen in de UCI Asia Tour

Renners

Externe link 
 Officiële website

Taiwanese wielerploeg